Сэм Андерсон () — американский актёр, известный благодаря ролям в таких фильмах и сериалах как «Форрест Гамп», «Остаться в живых», а также «Ангел».

Биография и карьера 
Сэм Андерсон родился 13 мая 1945 года в Уопетоне (Северная Дакота, США).
Окончил Университет Северной Дакоты в Гранд Форксе. Член писательской ассоциации США.

На телевидении с 1978 года, активно снимается в телесериалах. Самая известная роль — мистер Горпли в сериале «Незнакомец». Также снимался в телесериале «Остаться в живых», сыграв Бернарда Нэдлера.

Первой киноработой актёра стал фильм 1995 года «Толкачи и кидалы», в котором исполнил роль Рэя Берга. Среди ролей Сэма Андерсона в кино — Хью Хэнкок в «Форрест Гампе» (1994), Чарльз Петтон в «Чуваках» (2002), Джордж в «Уроках соблазнения» (2004).

В начале 1970-х он преподавал драму в Колледже Долины Антилопы в Ланкастере, штат Калифорния.

Он и его жена — родители близнецов.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры телевидения США
Выпускники Университета Северной Дакоты